Anna Galmarini – pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Martín Galmarini – calciatore argentino, centrocampista
 Nevin Galmarini – snowboarder svizzero